Toppserien 2017 er den 31. sæsonen i kvindernes øverste række i norsk fodbold. LSK Kvinner FK er forsvarende mestre.

Standings

Topscorere

Referencer 

Toppserien
Fodbold i 2017